Nonville kan syfta på:
 Nonville, Seine-et-Marne
 Nonville, Vosges